

Musica 
 King of the World – album dei Sheila and B. Devotion del 1980
 King of the World – singolo delle Point of Grace del 2009
 King of the World – singolo degli Weezer del 2016
 King of the World – singolo di Natalie Grant del 2016

Televisione 
 King of the World – film TV del 2000 diretto da John Sacret Young

Altro 
 King of the World – biografia di Muhammad Ali del 1998